Сано (Тотіґі)
Ідзумі-Сано — місто в Японії, на теренах історичної провінції Ідзумі.